Nom de dos governants de Siracusa:
 Hieró I de Siracusa, tirà 478 a 466 aC
 Hieró II de Siracusa, tira 275 a 270 aC, i rei del 270 al 215 aC